Röpke oder Roepke ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Röpke (* 1965), deutsche Politikwissenschaftlerin und Journalistin
 Claus-Jürgen Roepke (* 1937), deutscher Geistlicher
 Gerd Röpke (* 1941), deutscher Physiker
 Karin Röpke (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)
 Kurt Röpke (1896–1966), deutscher General der Infanterie
 Reinhard Röpke (1930–1993), deutscher Unternehmer
 Rolf-Michael Röpke (* 1958), deutscher Fotograf

 Thomas Röpke (* 1934), deutscher Mediziner
 Ulrich Wilhelm Röpke (* 1959), deutscher Maler und Grafiker

Röpke steht für:
 Röpke, Variante des Vornamens Rupert

Siehe auch:
 Haus Röpke
 Wilhelm-Röpke-Institut, Wirtschaftsforschungsinstitut in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt 
 Repke (Adelsgeschlecht)
 Roebke
 Röpcke
 Røpke